Afton puede hacer referencia a:

 varios lugares de Estados Unidos:
 la ciudad de Afton, en el estado de Iowa;
 la ciudad de Afton, en el estado de Minnesota;
 el pueblo de Afton, en el estado de Nueva York;
 la villa de Afton, también en el estado anterior;
 el pueblo de Afton, en el estado de Oklahoma;
 la ciudad de Afton, en el estado de Wyoming;
 las localidades de Afton, en el estado de California;
 el río Afton, en Escocia (Reino Unido); o
 Afton Smith (1967), una actriz y escritora estadounidense.